Гра́ттан () — английская фамилия. Известные носители:

 Граттан, Генри (1746-1820) — ирландский политический деятель времён английского господства.
 Граттан, Джон (1830-1854) — офицер армии США, чьи действия повлекли первый серьёзный вооружённый конфликт между армией США и индейцами лакота (резня Граттана).

Примечания